Korfanty (samochód pancerny)
 Bronisław Korfanty – senator VI i VII kadencji
 Ed Korfanty
 Stanisław Korfanty – od 2002 prezydent Piekar Śląskich
 Wojciech Korfanty – polski przywódca narodowy Górnego Śląska
 Korfanty (diabeł) – jedna z nazw diabła na Górnym Śląsku